Watertoren (Rijswijk Jaagpad), een watertoren uit 1911
 Watertoren (Rijswijk Sammersweg),een kleine watertoren aan de Sammerweg die diende als besproeiingsinstallatie voor kassen.